Брюннский марш смерти () — мероприятия чехословацкой администрации по выселению немецкого населения города Брно (Моравия) и близлежащих деревень в Австрию, организованные в ночь с 30 на 31 мая 1945 года. Также известен как «марш смерти из Брно», согласно чешскому названию города.

Предыстория 

В межвоенной Первой Чехословацкой республике значительный политический и культурный вес имело немецкое меньшинство (с 1930-х годов ко всем немцам Чехословакии стало применяться название судетские немцы по наименованию горной Судетской области, где доля немцев была примерно 80—90 %, хотя чехословацкие немцы жили не только там). Наиболее крупной и влиятельной немецкой партией была Судетская немецкая партия Конрада Генлейна, сотрудничавшая с гитлеровской Германией и как минимум с начала 1938 года выступавшая как «пятая колонна» нацизма. В 1938 году по Мюнхенскому соглашению Судетская область была присоединена к гитлеровской Германии. В марте 1939 года прекратила существование Чехословакия; чешские и моравские области стали протекторатом Германии, Словакия стала отдельным сателлитом гитлеровской Германии, часть словацкой территории с преобладающим венгерским населением вошла в состав хортистской Венгрии. Всё это время правительство Чехословакии во главе с Бенешем находилось в эмиграции в Лондоне и с начала Второй мировой войны стало считаться союзными державами законным правительством в изгнании.

Согласно декрету Бенеша о лишении гражданства от 2 августа 1945 года, «граждане Чехословакии немецкой или венгерской национальности, которые (ранее) получили по распоряжению оккупационных властей немецкое или венгерское гражданство, в день получения такого гражданства утратили право на гражданство Чехословакии». Фактически это условие относилось к подавляющему большинству немцев и венгров Чехословакии, в частности, ко всем немцам Судет (которые в 1938—1945 годах были гражданами Германского рейха и жили на его территории). В 1945—1946 годах из Чехословакии было изгнано более 3 миллионов человек.

Несмотря на распоряжения Бенеша, произнесённые им в речи ко Временному национальному собранию 28 октября 1945 года, согласно которым, «перемещение немецкого населения, разумеется, должно производиться ненасильственно и не по-нацистски», изгнание немцев из Чехословакии в ряде случаев нередко сопровождалось убийствами и издевательствами над мирным населением.

Ход действий в Брно 
Депортируемых немцев направляли пешком и на грузовиках в сторону Порлица (;  — Погоржелице) на чехословацко-австрийской границе. Длина пути составила около 55 км. Согласно рассказам выживших (в частности, Элизабет Фогель), вдоль всего протяжения пути по обочинам лежали тела умерших детей, женщин и стариков, мимо которых брели обессиленные люди.

Среди депортируемых в основном были женщины, дети и старики, так как большая часть мужского населения находилась в плену. Число депортированных оценивается по-разному; согласно чешским данным, оно составляет примерно 27 тыс. человек, то есть, около половины довоенного немецкого населения Брно (53 тыс.). Советская администрация, контролировавшая граничащий с Моравией сектор Австрии, запретила депортируемым сразу переходить границу в Австрию, и их первоначально разместили в лагере под Погоржелице. Здесь на кладбище в братской могиле похоронено 890 человек, умерших в основном от дизентерии.

Число жертв депортации оценивается по-разному. Немецкая сторона оценивает его в 4—8 тыс. погибших, чешская сторона называет 1691 жертву. Исследования 1990-х годов говорят о 5,2 тыс. жертв.

См. также 
 Декреты Бенеша
 Изгнание немцев из Чехословакии
 Устицкий расстрел
 Пршеровский расстрел

Примечания

Ссылки 
 The Deathmarch of Bruenn — события, описываемые с точки зрения BRUNA (организации перемещённых немцев-жителей Брно) Архивировано. 13 мая 2017.
 Das Deutsche Brünn und sein Ende (German Brno and its End)  — вторая публикация участника BRUNA
 Изображение памятной доски
 Изображения братских могил
 Передача австрийской радиостанции Ö1
 «Brněnský pochod smrti»: mýty a skutečnost («Brno Death March»: Myths and Reality)  Архивировано. 17 апреля 2009. — лекция, прочитанная на международном научном коллоквиуме «Шестьдесят лет после окончания Второй мировой войны: конец немецко-чешского сосуществования в Чехословакии» ()? Брно, апрель 2005 г. 

Преследование немцев
Изгнание немцев из Чехословакии
марш смерти
1945 год в Чехословакии
Этнические чистки
Май 1945 года